Ženská čtyřhra Bank of the West Classic 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do deblové soutěže stanfordského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl čínský pár Sü I-fan a Čeng Saj-saj, jehož členky nestačily ve čtvrtfinále na dvojici Johanna Kontaová a Maria Sanchezová.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený pár Američanek Raquel Atawové a Abigail Spearsové, který ve finále zdolal chorvatsko-australsko nenasazenou dvojici Darija Juraková a Anastasia Rodionovová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly čtrnáctou společnou trofej. Atawová vybojovala na okruhu WTA šestnáctý deblový titul a pro Spearsovou to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (čtvrtfinále)
  '''Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Darija Juraková /  Anastasia Rodionovová (finále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2016
Tenis v USA v roce 2016